Operation Zipper bezeichnet:

 Operation Zipper (Pazifikkrieg), ein Plan des alliierten South East Asia Command zur Rückeroberung der Malaiischen Halbinsel und Singapurs von den Japanern in der Endphase des Pazifikkrieges, teilweise umgesetzt als Operation Jurist und Operation Tiderace
 die Übernahme der Organisation Gehlen von der U.S. Army durch die Central Intelligence Agency in den 1950er Jahren